De World Series of Darts Finals 2018 was de vierde editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 2 tot en met 4 november in het Multiversum Schwechat te Wenen. Michael van Gerwen was titelverdediger. Hij werd echter in de kwartfinale uitgeschakeld door Raymond van Barneveld. James Wade won het toernooi door in de finale Michael Smith te verslaan. Het was de tweede week op rij dat Wade een televisietoernooi wist te winnen.

Gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit 24 spelers. De top-8 van de World Series toernooien van 2018 in:

Shanghai Darts Masters 2018
US Darts Masters 2018
Auckland Darts Masters 2018
Melbourne Darts Masters 2018
Brisbane Darts Masters 2018 
German Darts Masters 2018

Daarnaast bestond het deelnemersveld uit twaalf uitgenodigde spelers, die vanaf de eerste ronde aan de bak moesten. 

Ook vond er een kwalificatietoernooi plaats in Barnsley op 19 oktober, waarin acht plekken te vergeven waren. Oorspronkelijk zou Corey Cadby geplaatst zijn via de World Series Order of Merit. Hij brak echter zijn arm bij een auto-ongeluk. Zijn plaats wordt ingenomen door Royden Lam. Dawson Murschell werd tijdens zijn reis naar Wenen onwel op London Heathrow Airport. Hierop werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later werd ontslagen. Hij kon echter zijn reis niet vervolgen. Max Hopp werd opgeroepen als vervanger.

Prijzengeld

Wedstrijdschema 

World Series of Darts Finals 2018